Pereiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pereiro (kommun), Ceará,

Portugal 

 Pereiro (freguesia i Portugal, Faro), Alcoutim, 
 Pereiro (freguesia i Portugal, Guarda), Pinhel, 
 Pereiro (freguesia i Portugal, Viseu), Tabuaço, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar